Ел Кабле има више значења:

 Ел Кабле (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кабле (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кабле (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кабле (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику